Иринин — фамилия.

 Иринин, Александр Иванович (1925—1944) — Герой Советского Союза, гвардии сержант.
 Иринин, Борис Сергеевич (настоящая фамилия Бурштын; 1893—1964) — русский поэт, переводчик, театральный критик.